Feldbach kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Feldbach, Haut-Rhin, kommun i departementet Haut-Rhin,

Schweiz 

 Feldbach, Zürich, ort i Bezirk Meilen,

Österrike 

 Feldbach (vattendrag), Salzburg, 
 Feldbach (Steiermark), stad, Politischer Bezirk Südoststeiermark, 
 Feldbach (distrikt) – ett historiskt distrikt i Steiermark, Österrike

Robotskapade Österrikeförgreningar